Walnut désigne notamment : 

 Walnut + Locust, un webzine musical français basé à Lyon, fondée en 1999 et rédigé entièrement en anglais.
 Walnut est le nom d'un thème du navigateur Firefox.

Toponyme 

 Walnut est une ville située dans le comté de Los Angeles, dans l'État de Californie ;
 Walnut, un village du comté de Bureau dans l'Illinois ;
 Walnut, une ville du comté de Pottawattamie, en Iowa ;
 Walnut, ville du Mississippi ;
 Walnut, ville située au Kansas ;
 Walnut Springs, ville du comté de Bosque, au Texas.

Voir aussi 
  est le nom de plusieurs localités des États-Unis et du Canada.
 Walnut Ridge est le siège du comté de Lawrence, État de l’Arkansas, aux États-Unis.

Homonymie de localités aux États-Unis